Chiesa di San Giovannello a Campobasso
 Chiesa di San Giovannello a Siracusa
 Chiesa di San Giovannello a Gerace